Фойерман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фойерман, Кэрол (род. 1945) — американская художница и скульптор.
 Фойерман, Эмануэль (1902—1942) — известный виолончелист.